Osoby o tym nazwisku:
 Carlo Liberati – rzymskokatolicki duchowny
 Edoardo Liberati – włoski kierowca wyścigowy
 Libero Liberati – włoski kierowca motocyklowy

Inne:
 (6417) Liberati – planetoida z pasa głównego asteroid